T50, T-50 ou T.50  peut désigner :

Domaine militaire 
 T-50, un blindé léger soviétique ;
 T-50 (PAK-FA), un avion de chasse indo-russe ;
 T-50 Golden Eagle, un avion d'entraînement sud-coréen.

Médecine 
 Intoxication par diurétiques et médicaments et substances biologiques, autres et sans précision, d’après la classification internationale des maladies.

Photographie 
 Canon T50, un appareil photographique reflex mono-objectif argentique.

Télécommunications 
 T.50, une recommandation de l'UIT-T spécifiant l'Alphabet international de référence.

Transports
Aéronautique 
 Boeing T50, un turbomoteur de Boeing ;
 Slingsby T.50 Skylark 4, un planeur britannique.

Automobile
 Gordon Murray Automotive T.50, une supercar du constructeur britannique Gordon Murray Automotive.

Camion
 Berliet T50, un camion du constructeur français Berliet.

Route
  Route territoriale 50 reliant Corte à Aléria en Corse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres